Blåtjälarna kan syfta på en grupp småsjöar i Bodums socken:
Blåtjälarna (Bodums socken, Ångermanland, 710377-153151), sjö i Strömsunds kommun
Blåtjälarna (Bodums socken, Ångermanland, 710411-153145), sjö i Strömsunds kommun
Blåtjälarna (Bodums socken, Ångermanland, 710416-153156), sjö i Strömsunds kommun